Станислав Балан (; 30 января 1986, Годонин) — чешский хоккеист, нападающий. Воспитанник клуба «Злин». В настоящее время является игроком клуба «Дукла Тренчин», выступающего в словацкой Экстралиге.

Карьера 
Станислав Балан начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в составе родного клуба чешской Экстралиги «Злин», выступая до этого за его фарм-клуб. В следующем году на драфте НХЛ он был выбран в 7 раунде под общим 209 номером клубом «Нэшвилл Предэйторз». Год спустя на драфте Канадской хоккейной лиги он был выбран уже во 2 раунде под общим 61 номером клубом «Портленд Уинтерхокс», куда перед началом сезона 2005/06 он и отправился выступать.

Тем не менее, после единственного сезона в Северной Америке, в котором он набрал 42 (15+27) очка в 79 проведённых матчах, он принял решение вернуться обратно в «Злин». В свои первые сезоны после возвращения Балан не мог выйти на высокий уровень, набирая в среднем около 8 очков за игровой год, однако, начиная с сезона 2009/10, он сумел улучшить свою результативность. Всего в составе родного клуба Станислав провёл 272 матча, в которых он набрал 63 (27+36) очка.

28 июня 2011 года Балан подписал двухлетний контракт с новичком Континентальной хоккейной лиги попрадским «Львом». Сезон 2011/12 он, тем не менее, начал в словацкой Экстралиге в составе ХК «Попрад». Проведя 7 матчей в экстралиге, в которых он набрал 7 (3+4) очков, Станислав вернулся в КХЛ. 4 октября в домашнем матче против новосибирской «Сибири» Балан дебютировал в лиге, а спустя три недели в игре с минским «Динамо» он забросил свою первую шайбу в КХЛ.

31 декабря руководство словацкого клуба объявило о досрочном расторжении соглашения с игроком, после чего Станислав официально стал игроком «Попрада».

Международная 
В составе сборной Чехии Станислав Балан принимал участие в юниорском чемпионате мира 2004 года, на котором он вместе с командой стал бронзовым призёром, набрав 2 (0+2) очков в 7 проведённых матчах.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2004.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 6 января 2012 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Годонин»
Игроки «Портленд Уинтерхокс»‏
Игроки ХК «Горацка Славия»
Игроки ХК «Йестржаби Простеёв»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК «Лев» Попрад‏
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»